Chunkanán bezeichnet:

 Chunkanán (Campeche), Ort in Mexiko
 Chunkanán (Yucatán), Ort in Mexiko